Jean Baptiste Racine (1639-1699) – francuski dramaturg
 Jean Racine (ur. 1978) – amerykańska bobsleistka